— японский художник, работающий в Sonic Team. Начал работу в Sega в качестве дизайнера по персонажам, спрайтам, специальным уровням и визуальным изображениям для создания игры Sonic the Hedgehog CD. Он также известен как создатель Метал Соника и Эми Роуз.

Хосино был арт-директором в Sega Studio USA. В филиале он работал вместе с Такаси Иидзукой; вместе они являются режиссёрами и художниками для игр серии Sonic the Hedgehog.

Игры, в разработке которых принимал участие

Примечания

Ссылки 
 Кадзуюки Хосино на сайте Sega Retro
 Кадзуюки Хосино на сайте Sonic News Network

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XX веке
Арт-директора
Геймдизайнеры Японии
Супервайзеры
Продюсеры компьютерных игр